König poate fi:

în

Geografie 
Bad König  oraș din landul Hessa
Lacul König (în germană Königssee - Lacul Regelui)
Lacul König, Obersee, lac mai mic situat la sud-est de Lacul König
Königsee oraș din landul Turingia

Nume de familie

Franz König
Dénes Kőnig
Albert König
Franz König (chirurg)
Miroslav König
Evelin König

Vezi și 
 King

Nume de familie germane
Nume de familie evreiești